Stutzmann ist der Familienname nachfolgender Personen:

 Henrik Stutzmann (* 1970), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Nathalie Stutzmann (* 1965), französische Opernsängerin und Dirigentin